Мічешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Мічешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Мічешть.
 Мічешть () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Турень.
 Мічешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративно підпорядковується місту Алба-Юлія.